Albrecht Kossel – niemiecki biochemik
 Walther Kossel – niemiecki fizykochemik, syn Albrechta Kossela